

Prénom 
 Alp est un prénom selon la liste des prénoms turcs.

Toponyme 

 Alp, une commune de Catalogne en Espagne.

Croyances 
Alp est une créature du folklore allemand.

Sigles 
ALP est un signe qui peut signifier :
 À la prochaine, dans un court message (texto, SMS, MMS, mail…).
 Access Linux Platform, un système d'exploitation basé sur Linux pour les appareils mobiles ;
 Action libérale populaire, un parti politique français de la Troisième République ;
 Adventure Line Productions, une société de production audiovisuelle ;
 Agroscope Liebefeld-Posieux, une des trois stations de recherche agronomique publiques suisses ;
 Alsacienne Lorraine de Paris, une association loi de 1901 fondée en 1876, club de tennis ;
 Arbre de Localisation de Panne, un moyen d'aide au diagnostic ;
 Armée de libération de la Palestine ;
 Australian Labor Party (Parti travailliste australien), un parti politique australien ;
 ALP (Automobiles Leroux-Pisart), modèle d'automobile belge de 1920 construit par Leroux et Pisart.

Code 
ALP est un code qui peut signifier :
 .